Суперлига Србије у сезони 2008/09. је треће такмичење организовано под овим именом од стране Одбојкашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен одбојкашких такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. После сезоне 2007/08. из лиге су испали ВГСК и Спартак Суботица, а из нижег ранга су ушла два најбоље пласирана тима - Борац Петрохемија и Смедерево.

Клубови у сезони 2008/09.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

Легенда

Мини лига 1-4

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела Мини лиге 1-4

Коначна табела 1-4 
Сабрани бодови из првог дела такмичења и Мини лиге 1-4. 

Легенда

Мини лига 5-8

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела Мини лиге 5-8

Коначна табела 5-8 
Сабрани бодови из првог дела такмичења и Мини лиге 5-8.

Легенда

Разигравање за титулу

Полуфинале

Финале

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 Званичан сајт Одбојкашког савеза Србије
 резултати на srbijasport.net

Суперлига Србије у одбојци
Одбојка у 2008.
Одбојка у 2009.